Mercœur – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Haute-Loire
 Mercœur – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Limousin, w departamencie Corrèze